Герцог де Санта-Кристина — испанский дворянский титул. Он был создан 18 января 1830 года королем Испании Фердинандом VII для Фулько Хордана Руффо ди Калабрия и Сантапау, 8-го принца де Шилла.

Фулько был сыном Фулько Антонио Руффо ди Калабрия и Сантапау, 7-го принца де Шилла, и Карлотты делла Леонессы, дочери принца де Сепино. В 1875 году после смерти внука последнего, Фулько Сальвадора Руффо ди Калабрия и Сантапау (1837—1875), герцогский титул перестал признаваться в Испании.

В 1923 году король Испании Альфонсо XIII восстановил герцогский титул для Марии де ла Консепсьон Альварес де Толедо и Каро (1902—1975), дочери Хоакина Альвареса де Толедо и Каро, 19-го герцога де Медина-Сидония.

Название герцогского титула происходит от названия коммуны Санта-Кристина-д'Аспромонте, в провинции Реджо-ди-Калабрия, Италия.

Герцоги де Санта-Кристина

История герцогов де Санта-Кристина 
 Фулько Хордан Руффо ди Калабрия и Сантапау (11 июля 1773—18 апреля 1852) 1-й герцог де Санта-Кристина, 8-й принц де Шилла, 7-й принц де Палаццо, 3-й герцог де Гуардия Ломбарда, маркиз де Ликодия, 3-й маркиз де Паная, 14-й граф де Синополи, 7-й граф де Никотера и др.
 Супруга — Мария Фелисита Альята, дочь принца де Вильяфранка. Ему наследовал его внук:

 Фулько Сальвадор Руффо ди Калабрия и Сантапау (6 февраля 1837—30 июня 1875), 2-й герцог де Санта-Кристина.
 Супруга — Мария де Ромбиес дю Барри де Мерваль, дочь Фелисе, 1-го герцога Ромбиес дю Барри де Мерваль
 Супруга — Мария-Маргарита Беннин де ла Benninière de Beaumont, дочери виконта де Бомона.

После 2-го герцога де Санта-Кристина герцогский титул передавался его итальянским потомкам, признанным в Италии, но не признавался в Испании, до 1923 года, когда герцогский титул был восстановлен.

 Мария дель Росарио Альварес де Толедо и Каро Осорио и Каро (24 июля 1898—1975), 3-я герцогиня де Санта-Кристина, дочь 19-го герцога де Медина-Сидония.
 Супруг — Рафаэль Маркес и Кастильехо, сын Хосе Марии Маркеса и Маркеса и Марии де лас Мерседес Кастильехо и Санчес де Теруэль, 8-й маркизы де Монтефуэрте и 7-й графини дель Параисо. Ей наследовал их сын:

 Хосе Хоакин Маркес и Альварес де Толедо (4 апреля 1921—28 июля 1998), 4-й герцог де Санта-Кристина, 16-й маркиз де Молина
 Супруга — Мария дель Росарио Осорио и Диес де Ривера, 8-я графиня де лас Торрес де Алькоррин, дочь Мигеля Осорио и Мартоса, 17-го герцога де Альбуркерке. Ему наследовал его сын:

 Мигель Маркес и Осорио (род. 31 мая 1947), 5-й герцог де Санта-Кристина, 17-й граф де Молина, женат на Кармен де Рос и Готор.

Генеалогия 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;"></div>

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de Santa Cristina
 Duques de Santa Cristina

Герцоги Италии
Герцоги Испании
Дворянские титулы Испании